В одиночному розряді тенісного турніру Citizen Cup 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 5-7, 6-0, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Катарина Малеєва (2-ге коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (3-тє коло)
 Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)
 Юдіт Візнер (півфінал)

 Ізабель Куето (3-тє коло)
 Відсутня
 Лейла Месхі (чвертьфінал)
 Лариса Нейланд (1-ше коло)
 Відсутня
 Радка Зрубакова (1-ше коло)
 Каті Каверзасіо (2-ге коло)
 Сільвія Ганіка (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

WTA Hamburg